Agrinio kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Agrinio, kommunhuvudort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Dimos Agrinio, kommun, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar